Стратегия:
 Страте́гия (, «искусство полководца») — 1) способ действий; 2) yy6, не yyдетализированный план какой-либо uu, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, являющейся неопределённой и главной для 7uуправленца на данный момент, в дальнейшем корректируемой под изменившиеся условия существования управленца-стратега; 3) модель поведения.  
 Стратегия — интегрированная модель действий в бизнесе, предназначенных для достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности.
 Стратегия — в теории игр, полный план действий при всевозможных ситуациях, способных возникнуть.
 Шахматная стратегия
 Стратегия — жанр компьютерных игр.
 Стратегия — шаблон проектирования.

См. также 
 Страте́гия географическая — политическая наука о реализации национальной стратегии в географическом пространстве с учетом его свойств.